Hrvatska:
 Vrabač (Šolta), naselje u općini Šolta
 Vrabač (Trilj), gradsko naselje Trilja